ПБ — аббревиатура:
 Плавучая база
 Правила безопасности
 Психиатрическая больница
 ПБ — Пистолет Бесшумный
 ПБ-01 — Планировщик Балласта
 Единицы измерения количества информации:
 Петабайт
 Петабит